Eduardo Tamayo puede referirse a:

 Eduardo Tamayo Barrena (1959-), político español;
 Eduardo Tamayo Órdenes (1949-), jinete chileno.

en:Eduardo Tamayo